Chatuna Lorig – arciera georgiana naturalizzata statunitense
 Erik Lorig – giocatore statunitense di football americano
 Klaus Lorig – politico tedesco
 Sven Lorig – giornalista e presentatore televisivo tedesco